róg – twardy wyrostek występujący na głowie niektórych ssaków
 róg – muzyczny instrument dęty blaszany
 róg – miejsce i sposób wykonywania zagrania zwanego rzutem rożnym (patrz – piłka nożna)
 Róg – najwyższy szczyt Zaworów (Góry Stołowe)
 Róg – szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich
 Róg – zgrupowanie „Róg”
 Róg – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim

Miejscowości w Polsce:
 Róg – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Krasnosielc
 Róg – osada w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Studzienice
 Róg – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Janowo
 Róg – przysiółek w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. węgorzewskim, w gminie Pozezdrze

Zobacz też 
 róg fałowy, róg halsowy, róg szotowy, róg mgłowy
 róg obfitości
 Róg-Gajówka
 Złoty Róg
 Srebrny i Złoty Róg – nagrody filmowe
 Rogi
 Róg Orłowski
 Róg Pierkunowski